Шиї́-Мазаре́н, Шії-Мазарен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 18 км на південь від Парижа, 13 км на північний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7924 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 19023,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Шиї-Мазарен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Шиї-Мазарен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн